Goás puede referirse a:
 Goás (España), parroquia española del municipio de Abadín, provincia de Lugo, Galicia.
 Goas (Francia), comuna francesa del departamento de Tarn y Garona, región de Occitania.